1. division 2008-09 var turneringen om mesterskabet på niveau 2 i dansk ishockey i sæsonen 2008-09. Turneringen havde deltagelse af 10 hold og indledtes med et grundspil, hvor de 10 hold var opdelt i regionale puljer, hvor hvert hold spillede 17-25 kampe. Herefter gik otte hold videre til slutspillet med kvartfinaler, semifinaler og finale, som alle blev spillet bedst af tre kampe.

Turneringen blev vundet af IC Gentofte Stars, der vandt grundspillets øst-pulje suverænt, og som i finaleserien besejrede Herning IK med 2-0 i kampe. Bronzemedaljerne gik til Ama'r Jets, som i bronzekampen besejrede Odense IK.

Stillinger og resultater

Grundspil 

Grundspillet havde deltagelse af 10 hold og blev spillet i perioden 4. september 2008 - 27. februar 2009. De 10 hold spillede om otte pladser i slutspillet. Holdene var inddelt i to regionale puljer med fem hold, der hver spillede om fire slutspilspladser.

Vest-puljen 

De fem hold i vest-puljen spillede tre kampe mod hver af de andre hold i puljen og en kampe mod hver af holdene i øst-puljen, hvilket gav 17 grundspilskampe i alt. De fire bedste hold i puljen gik videre til slutspillet.

Øst-puljen 

De fem hold i øst-puljen spillede fem kampe mod hver af de andre hold i puljen og en kamp mod hver af holdene i vest-puljen, hvilket gav 25 grundspilskampe i alt. Holdene spillede om fire pladser i slutspillet.

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af otte hold – fire hold vest for Storebælt og fire hold øst for Storebælt. Alle opgørene blev spillet bedst af tre kampe, bortset fra bronzekampen, der blev afgjort i form af én kamp.

Kvartfinaler 

Kvartfinalerne var geografisk opdelt i to landsdele: 
 De fire hold fra vest-puljen blev parret, således at nr. 1 spillede mod nr. 4 og nr. 2 mod nr. 3.
 De fire hold fra øst-puljen blev parret, således at nr. 1 spillede mod nr. 4 og nr. 2 mod nr. 3.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Kilder / eksterne henvisninger 
DIU Stats - Statistikoverblik, 1. Division 2008-09 
DIU Stats - Statistikoverblik, 1. Division Playoff 2008-09 
EliteProspects - 1. division 2008-09  
Hockey Archives - Championnat du Danemark 2008/09  
Villabyerne, 31. marts 2009 
Villabyerne, 17. marts 2009

Noter 

2008-09
Ishockey i 2008
Ishockey i 2009